

Geografia 
Canepa – comune italiano soppresso, oggi frazione di Sori (GE)
Canepa – curazia di San Marino

Persone 
Alberto Canepa – regista, attore e musicista italiano
Aldo Canepa – compositore e direttore d'orchestra italiano
Antonio Canepa – docente e politico antifascista italiano
Antonio Canepa – scultore italiano
Antonio Enrico Canepa – politico italiano
Barbara Canepa – fumettista italiana
Carlo Canepa – politico italiano
Giovanni Battista Canepa – politico italiano
Giuseppe Canepa – avvocato e politico italiano
Luigi Canepa – compositore e patriota italiano
Niccolò Canepa – pilota motociclistico italiano

Altro
Conservatorio Luigi Canepa – istituzione musicale di Sassari
Associazione Corale Luigi Canepa – istituzione musicale di Sassari